Zkratka UFP může znamenat

 Spojená federace planet – společenství ve fiktivním vesmíru seriálu Star Trek
 Ultrajemné částice (Ultrafine Particles) – znečišťující částice menší než 100 nm rozptýlené v ovzduší